Kunlun – góry w zachodnich Chinach
 Kunlun – chińska stacja polarna na Antarktydzie
 (3613) Kunlun – planetoida

 Wang Kunlun – chiński działacz polityczny